Ben Zion, Ben-Zion ou Benzion est un prénom masculin ou un nom signifiant « Fils de Sion/Jérusalem » en hébreu (בן ציון).

Il est porté notamment par :

ordre chronologique
 Moïse Lévy de Benzion (1873-1943), entrepreneur égyptien et collectionneur d'art ;
  (1880-1953), Grand-rabbin séfarade d'Israël ;
 Ben-Zion Dinur (1884-1973), militant sioniste, historien, enseignant et homme politique israélien ;
 Ben-Zion Sternberg (1894-1962), homme politique israélien ;
 Benzion Witler (1907-1961), auteur-compositeur-interprète et acteur américain ;
 Benzion Netanyahou (1910-2012), historien israélien ;
 Ben Sion Abba Chaoul (1924-1998), rabbin israélien ;
 Ben Zion Shenker (1925-2016), compositeur américain ;
 Ben-Zion Orgad (1926-2006), compositeur israélien ;
 Benzion Miller (né en 1946), chantre hazzan américain ;
 Ben-Zion Gopstein (né en 1969), militant politique israélien.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom hébraïque
Patronyme hébreu

en:Ben Zion
he:בן ציון